Filippotis ist der Familienname folgender Personen:

 Agathonikos Aristoteles Filippotis († 2015), griechischer Bischof
 Dimitrios Filippotis (auch Demetrios Philippotes; 1839–1919), griechischer Bildhauer